Авіз () — муніципаліте Італії, у регіоні Валле-д'Аоста
 Авіз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна